Schmeljow (russ. Шмелёв), weibliche Form Schmeljowa, ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Nikolajewitsch Schmeljow (1926–1993), sowjetischer Linguist
 Iwan Sergejewitsch Schmeljow (1873–1950), russischer Schriftsteller
 Nikolai Petrowitsch Schmeljow (1936–2014), sowjetischer bzw. russischer Ökonom, Schriftsteller und Politiker
 Wladimir Konstantinowitsch Schmeljow (* 1946), sowjetischer Pentathlet